«Три пути» — второй студийный альбом группы «Lumen», записанный и изданный в 2004 году. Материал альбома выдержан в стилистике альтернативного рока и метала, с присутствием акустических элементов.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Альбом на официальном сайте группы 

2004